Benth ist der Familienname folgender Personen:

 Katia Benth (* 1975), französische Sprinterin

Benth. ist das botanische Autorenkürzel von:

 George Bentham (1800–1884), britischer Botaniker